Voigts ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Voigts-Rhetz (1850–1915), deutscher Diplomat und Gesandter in Guatemala (1900–1901) und Belgrad (1903–1909)
 Arne-Torben Voigts, deutscher Journalist und Moderator
 Bodo Voigts (1844–1920), Kirchenratspräsident und Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Carl Daniel Voigts (1747–1813), deutscher Maler und Kupferstecher
 Friedrich Voigts (1792–1861), deutscher Steuerinspektor, Schriftsteller und Freimaurer
 Gustav Voigts (1866–1934), deutsch-südwestafrikanischer Landwirt und Bürgermeister
 Jenny von Voigts (1749–1814), deutsche Schriftstellerin
 Julius von Voigts-Rhetz (1822–1904), preußischer Offizier, zuletzt General der Artillerie
 Konstantin Bernhard von Voigts-Rhetz (1809–1877), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Manfred Voigts (1946–2019), deutscher Germanist und Judaist
 William von Voigts-Rhetz (1813–1902), preußischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Voigt
 Vogts